Molekulska formula -{C9H10}- se može odnositi na:

 Alfa-Metilstiren
 Indan